Айкама Зорба из Ла-Сузы или Зорба (26 сентября 1981 г. — 1992) — кобель породы английский мастиф, который был внесен в Книгу рекордов Гиннеса, как самая тяжелая и самая высокая собака в мире.

Жизнь 
Зорба родился у заводчицы И. Проссер 26 сентября 1981 года. Его отец и мать Stablemate’s Bruno of Kisumu и Gildasan Valentine Daisy of Aicama. Владелец пса — Крис Ираклидес из Лондона, Англия.

Мировые рекорды 
Зорба поставил рекорд как самая тяжелая собака в сентябре 1987 года с весом .

В ноябре 1989 года вес собаки перезаписали со значением 343 фунта (155,6 кг). Зорба был высотой  в холке, а его длина от кончика носа до кончика хвоста составляла 8 футов 3 дюйма (251 сантиметр).

Примечания 

Знаменитые собаки
Животные — рекордсмены Книги рекордов Гиннесса
Появились в 1981 году в Великобритании